«Грэмми» в номинации «Лучшее мужское вокальное кантри-исполнение» присуждалась с 1965 по 2011 годы, за наиболее заметное исполнение певцов с вокалом в стиле кантри. Ежегодно Национальная академия искусства и науки звукозаписи США выбирает несколько претендентов за «художественные достижения, техническое мастерство и значительный вклад в развитие звукозаписи без учёта продаж альбома и его позиции в чартах».

Первоначально (с 1965 по 1967 годы) номинация носила название Best Country & Western Vocal Performance — Male. В 1968 году название сначала поменяли на Best Country & Western Solo Vocal Performance, Male, а с 1969 по 1994 — на Best Country Vocal Performance, Male. В последний период своего существования (с 1995 по 2011 годы) премия называлась Best Male Country Vocal Performance.

Винс Гилл является лидером категории по количеству побед — всего 9 (из них пять шли подряд: 1995—1999), пять побед имеет Ронни Милсап, и по 4 победы у Джонни Кэша и Кита Урбана.

В 2012 году награда была упразднена, в связи с тотальной реструктуризацией категорий «Грэмми», она была перенесена в новую, единую категорию — «Лучшее сольное кантри-исполнение», в которой её объединили с 
Лучшее женское вокальное кантри исполнение (1965—2011) и Лучшее инструментальное кантри исполнение (1970—2011), то есть, все виды сольных исполнений (мужское, женское, а также инструментальное). Таким образом, песня «Til Summer Comes Around» певца Кита Урбана — стала последним лауреатом этой категории.

1960-е 

 1968
 Глен Кэмпбелл — «Gentle on My Mind»
 1969
 Джонни Кэш — «Folsom Prison Blues»

1970-е 
 1970
 Джонни Кэш — «A Boy Named Sue»
 1971
 Ray Price, «For the Good Times»
 1972
 Джерри Рид — «When You're Hot, You're Hot»
 1973
 Чарли Прайд — Charley Pride Sings Heart Songs
 1974
 Чарли Рич — «Behind Closed Doors»
 1975
 Ронни Милсап — «Please Don't Tell Me How the Story Ends»
 1976
 Вилли Нельсон — «Blue Eyes Crying in the Rain»
 1977
 Ронни Милсап — «(I'm A) Stand by My Woman Man»
 1978
 Кенни Роджерс — «Lucille»
 1979
 Вилли Нельсон — «Georgia on My Mind»

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Рекорды
Наибольшее число побед:

Примечания

Ссылки 

  Примечание: Перед началом поиска, пользователь должен нажать на знак поиска вверху справа.
 

Грэмми
Награды, вручаемые только мужчинам
«Грэмми» в области кантри